Стикин — топоним в Канаде:
 Стикин — территория в составе Британской Северной Америки, существовавшая с 19 июля 1862 года по июль 1863.
 Стикин — река, протекающая на северо-западе канадской провинции Британская Колумбия и на юго-востоке американской Аляски.